
Gordon is een traditionele Schotse clannaam, die tegenwoordig vooral als achternaam en soms als voornaam gebruikt wordt. Hij kan verwijzen naar:

 Gordon (artiest), een Nederlands zanger en presentator

Achternaam
 Aaron David Gordon, zionistisch filosoof
 Bart Gordon, Amerikaans congreslid uit Tennessee
 Ben Gordon, Amerikaans basketballer
 Charles George Gordon (1833-1885), Brits officier, Gouverneur-generaal van Soedan
 Craig Gordon, Schots voetballer
 David Gordon (atleet)
 David Gordon (schrijver), Amerikaans schrijver
 Gale Gordon, Amerikaans acteur
 George William Gordon, Jamaicaanse held
 Jay Gordon, Amerikaans muzikant
 Judah Leib Gordon, Lets dichter
 Kim Gordon, Amerikaans muzikant
 Lalonde Gordon, atleet uit Trinidad en Tobago
 Marjory Gordon, verpleegkundig theoretica en professor
 Noah Gordon, Amerikaans schrijver
 Richard Gordon (politicus), Filipijns politicus
 Richard Gordon (ruimtevaarder), Amerikaans astronaut
 Robert Jacob Gordon, Nederlands militair en ontdekkingsreiziger
 Thomas Gordon, Amerikaans psycholoog
 Willy Gordon, Zweeds beeldhouwer en kunstenaar

Personages
 Gordon (Harry Potter), personage uit de Harry Potter-reeks
 Barbara Gordon, personage uit de serie Batman
 James Gordon (DC), personage uit de serie Batman
 Flash Gordon (strip), personage uit de gelijknamige sciencefictionstrips, films, televisie- en radioseries

Geografie
 Gordon (Nieuw-Zuid-Wales), een voorstad van Sydney (Australië)
 Gordon (Schotland), een dorp in Berwickshire
 Gordon (rivier in Tasmanië), een rivier in de Australische deelstaat Tasmanië
 Gordon (rivier in West-Australië), een rivier in de Australische deelstaat West-Australië
Verenigde Staten:
 Gordon (Alabama)
 Gordon (Georgia)
 Gordon (Nebraska)
 Gordon (Ohio)
 Gordon (Pennsylvania)
 Gordon (Texas)

Belgisch bier
 Gordon 0,00
 Gordon Finest
 Gordon Five
 Gordon Xmas